«Ronda» puede referirse a:

Calles y carreteras 
Carretera de circunvalación
Ronda centro de Castellón
Ronda de Palencia
Ronda de Pamplona Oeste
Ronda de Toledo, calle de Madrid.
Ronda del Ferrocarril, Miranda de Ebro.
Ronda del Mig, Barcelona
Ronda Este de Granada
Ronda Este de Miranda de Ebro
Ronda Este de Toledo
Ronda Norte, 
Ronda Suroeste de Toledo 
Camino de ronda (Cataluña)
Gran Paseo de Ronda (Lérida)
Línea Ronda del Centro (Rosario), Argentina.

Folclore 
 Canto de ronda, costumbre castellana.
 Ronda, composición musical.
 La Ronda, acto de la Semana Santa en León.

Geografía física 
 Depresión de Ronda, meseta enclavada en la cordillera Penibética, comunidad autónoma de Andalucía.
 Serranía de Ronda, comarca en el oeste de la provincia de Málaga.
 Tajo de Ronda, desfiladero sobre el que se sitúa la ciudad de Ronda.

Historia 
 Reino de Algeciras y Ronda o Reino meriní de Algeciras.
 Ronda del pirata. Ruta marítima seguida por algunos piratas anglo-americanos principalmente durante el siglo XVII.
 Taifa de Ronda fue un reino independiente musulmán que surgió en al-Ándalus en 1015.

Municipios y barrios 
 Ronda (Carolina del Norte) pueblo ubicado en el condado de Wilkes, en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Ronda (Málaga), municipio de la provincia de Málaga.
 Camino de Ronda, barrio de Granada.
 Distrito Ronda, de la ciudad de Granada.
 La Ronda, lugar y parroquia del concejo asturiano de Boal.
 Ronda, parroquia del municipio asturiano de Illano.
 Ronda Alta, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 Rhondda, localidad de Gales (Reino Unido).

Películas 
 La ronda (2008)
 Ronda de estrellas (1938)
 Ronda nocturna (2005)
 La ronda nocturna (2007)

Personas 
 Ángel García Ronda, político, economista y escritor español.
 Félix Vicente Ronda Rivero, pintor cubano.
 Juan Bautista Berenguer y Ronda, botánico y naturalista.

Pintura y escultura 
 La ronda de noche, cuadro de Rembrandt Van Rijn.
 Toro de Ronda. Escultura ibero - romana datada en el s.I antes de nuestra era.

Reuniones 
 Asamblea de Ronda, andalucista
 Ley de acuerdos de la Ronda Uruguay. Ley del congreso de Estados Unidos.
 Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio.
 Ronda de Tokio. VII Conferencia del GATT.
 Ronda Uruguay

Además 
 Ronda, servicio de vigilancia que durante la noche hacen los oficiales del ejército.
 Estación de Ronda de la Comunicación. Línea 10 del metro de Madrid.
 Ronda campesina. Organización comunal de defensa surgido de manera autónoma en las zonas rurales.
 SEAT Ronda, automóvil de la marca SEAT de principios de los años 1980.
 Ronda, revista venezolana de farándula.
 Ronda (álbum)